

Patronyme 

 William Conolly (1662-1729), un politicien irlandais ;
 John Conolly (1794-1866), un psychiatre anglais ;
 Arthur Conolly (1807-1842), un officier de renseignement britannique, explorateur et écrivain.